Als Ponton-Mercedes werden folgende Daimler-Benz-Baureihen mit ähnlichen Karosserieformen bezeichnet:
Mercedes-Benz 180 (W 120)
Mercedes-Benz 190 (W 121)
Mercedes-Benz 219 (W 105)
Mercedes-Benz 220 / 220 S (W 180)
Mercedes-Benz 220 SE (W 128)